cięciwa – w łucznictwie, część łuku, kuszy lub balisty
 cięciwa – w matematyce, odcinek łączący dwa dowolne punkty na okręgu.
 cięciwa – w aerodynamice, pojęcie związane z profilem lotniczym

miejscowości:

 Cięciwa (powiat miński) – miejscowość w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dębe Wielkie 
 Cięciwa (powiat wołomiński) – miejscowość w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Wołomin